

Anni
20 – anno del I secolo d.C.
20 a.C. – anno del I secolo a.C.

Matematica
20 (numero) – numero naturale

Musica
20 – album di Harry Connick Jr. del 1988
20 – album degli Africa Unite del 2001
20 – album dei Terminaator del 2007
20 – album di Kate Rusby del 2012
20 – raccolta dei The Sun del 2017
20 – singolo dei The Sun del 2017
20 – album di Capo Plaza del 2018

Televisione 
 20, rete televisiva del gruppo Mediaset